Frank Richards (1876-1961), nom de plume de Charles Hamilton, écrivain anglais ;
 Frank Richards (1909-1992), acteur américain.